1999 Голяма награда на Малайзия е 1-вото за Голямата награда на Малайзия и петнадесети кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 17 октомври 1999 година на пистата Сепанг в Куала Лумпур, Малайзия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Малайзия